John Brookes ist der Name folgender Personen:

* John Brookes (Gartenarchitekt) (1933–2018), britischer Gartenarchitekt und Journalist 
 John Brookes (Schachspieler) (* 1961), englischer Fernschachspieler 
 John Henry Brookes (1891–1975), britischer Pädagoge und Hochschullehrer
Siehe auch:
 John Brooks